Дроветчино — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в Михновское сельское поселение. Население — 33 жителей (2010 год).

География 
Расположена в западной части области в 6 км к юго-западу от Смоленска, в 1,5 км севернее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Боровая. В 4 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-2 на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Известные уроженцы села 
 Баранов, Михаил Семёнович — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)